

AC 
 Sigla do estado brasileiro do Acre
 Acre (unidade) — unidade de medida de área
 Condicionamento de ar ou ar condicionado
 Corrente alternada (do inglês alternate current)
 Anno Domini ou Antes de Cristo ou A.C. — era do calendário gregoriano tradicionalmente antes do nascimento de Jesus Cristo, sigla A.C.
 Autoridade de certificação
 AC Cars — empresa automobilística do Reino Unido criadora do modelo que foi base para o Shelby Cobra
 Adult contemporary — gênero musical; sigla inglesa de música contemporânea adulta
 Assassin's Creed — franquia de jogos eletrônicos
 AC (álbum) — álbum da cantora Ana Carolina
 Avaliação contínua
 Sigla dos Açores

Ac 
 Símbolo químico do Actínio
 Imunoglobulina ou anticorpo

A/C 
 Aos cuidados de

ac 
 .ac - domínio de topo da ilha de Ascensão, usado para formar endereços da internet

Desambiguações de siglas